Randlett (Oklahoma)
Randlett (Utah)

Desambiguações de topônimos